Immanuel Lutheran Church oder Immanuel Evangelical Lutheran Church ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Immanuel Lutheran Church (Indiana), ID-Nr. 82000028
 Immanuel Lutheran Church (Minnesota), ID-Nr. 80002061
 Immanuel Lutheran Church (Jones County, South Dakota), ID-Nr. 88000022
 Immanuel Lutheran Church (Perkins County, South Dakota), ID-Nr. 87000555
 Immanuel Lutheran Church (Seattle), ID-Nr. 82004239
 Immanuel Lutheran Church (Texas), ID-Nr. 83004464
 Immanuel Lutheran Church (Washington), ID-Nr. 82004239

 Immanuel Evangelical Lutheran Church (Idaho), ID-Nr. 76000664
 Immanuel Evangelical Lutheran Church (Missouri), ID-Nr. 79001364